Legendre ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, südöstlich des Mare Fecunditatis, westlich des Kraters Humboldt und südöstlich von Petavius.
Der etwa oval geformte Krater ist stark erodiert, das Innere weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Mathematiker Adrien-Marie Legendre offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Legendre auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)